Псковская дивизия:
 Псковская дивизия — одно из первых наименований 11-й стрелковой дивизии РККА.
 Псковская дивизия — просторечное название (не являющееся почётным наименованием) 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.